Belle může být:

příjmení osob
 Albert Belle – americký baseballista
 Alexis Simon Belle – francouzský malíř-portrétista
 Camilla Belle – americká herečka
 David Belle – francouzský herec
 Gertrude Belle Elion, americká vědkyně, nositelka Nobelovy ceny
 Lexi Belle – americká pornoherečka

lidská sídla
 Belle (Missouri), město v USA ve státě Missouri
 Belle Township (Holt County, Nebraska), sídlo v USA ve státě Nebraska
 Belle (Západní Virginie), město v USA v Západní Virginii
 Belle Isle (rozcestník), více různých míst (rozcestník)
 Belle Plaine (Iowa), město v USA, stát Iowa
 
filmy
 Belle (film, 1972), film z roku 1972
 Belle (film, 1973), film z roku 1973
 Belle (film, 1993), film z roku 1993
 Belle (film, 2004), film z roku 2004
 Belle (film, 2007), film z roku 2007
 Belle (film, 2010), film z roku 2010 

jiný význam
 Belle Époque – období 1890–1914 ve Francii
 Kanton Belle-Île 
 Kanton Belle-Isle-en-Terre

Související články 
 Bell

Rozcestníky - příjmení